Potus puede referirse a:
Epipremnum aureum, la planta comúnmente conocido como "potus", "pothos" o "potos"; 
Potus (a veces escrito POTUS), el acrónimo en inglés del Presidente de los Estados Unidos.

Acrónimos